Платамон — греческий топоним. Может означать:
 Платамон (Пиерия) — малый город.
  — деревня.
 Крепость Платамон — крепость.